Gergely Kovács je maďarské mužské jméno, které mají tyto osoby:

 Gergely Kovács (* 1980): maďarský Street art umělec a předseda MKKP
 Gergely Kovács (* 1987): maďarský herec
 Gergely Kovács (* 1995): maďarský klavírista